Jaguar S-Type (1963)
 Jaguar S-Type (1998)